Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2004 (offiziell: Ford World Women’s Curling Championship 2004) war die 26. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 17. bis 25. April des Jahres in der schwedischen Stadt Gävle im Gavlerinken statt.

Kanada fügte der Sammlung den 13. WM-Titel bei. Im Finale hatten die Norwegerinnen (8:4) das Nachsehen. Die Bronzemedaille erspielte sich das Team aus der Schweiz.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 17. April 2004 09:00

Runde 2 
 17. April 2004 18:30

Runde 3 
 18. April 2004 12:00

Runde 4 
 18. April 2004 20:00

Runde 5 
 19. April 2004 14:00

Runde 6 
 20. April 2004 08:30

Runde 7 
 20. April 2004 19:00

Runde 8 
 21. April 2004 14:00

Runde 9 
 22. April 2004 08:30

Tie-Breaker

Runde 1 
 22. April 2004 17:00

 Statistik

Runde 2 
 23. April 2004 09:00

 Statistik

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 23. April 2004 19:00

 Statistik

 23. April 2004 19:00

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 
 24. April 2004 09:30

 Statistik

Finale 
 24. April 2004 17:30

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in Gävle
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Schweden)